Schmadtke ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Schmadtke (* 1964), deutscher Fußballtorwart und -funktionär
 Manfred Schmadtke (* 1935), deutscher Schrittmacher